Бервица () — село, входит в Броварский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 259 человек. Почтовый индекс — 07425. Телефонный код — 4594. Занимает площадь 1,91 км². Код КОАТУУ — 3221285602.

Временная российская оккупация (2022) 

Во время российского вторжения в Украину в 2022 году село было оккупировано со 2 по 30 марта. По данным полиции, российские войска устроили в деревне штаб и убили двоих жителей. Было разрушено 30 жилых домов и 10 автомобилей гражданского населения; сообщалось о грабежах местных жителей. Российская колонна в деревне была разбита Вооруженными силами Украины.

Местный совет 
07425, Киевская область, Броварский район, с. Мокрец, Новая улица, 1.

Примечания

Ссылки 
 Бервица на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Населённые пункты Броварского района